

Personnalités 

 Antoine Desmousseaux de Givré (1757-1854), préfet, membre du Tribunat ;
 Bernard Desmousseaux de Givré (1794-1854), fils du précédent, homme politique, député d'Eure-et-Loir ;
 Desmousseaux (1785-1854), acteur français ;
 Madame Desmousseaux (1790-1857), actrice française.